Stillington kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Stillington, Durham, ort i England, 
 Stillington, North Yorkshire, ort i England,